Федяков — русская фамилия.

 Федяков, Иван Лаврентьевич — Герой Советского Союза.
 Федяков, Сергей Михайлович — Герой Советского Союза.